

Григор'євська — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Григор'євська — присілок, Тарногський район, Вологодська область